Kongstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kongstrup (Houlbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Houlbjerg Sogn
 Kongstrup (Røsnæs Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Røsnæs Sogn
 Kongstrup (Sejerø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sejerø Sogn
 Kongstrup (Ågerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ågerup Sogn